Vasili Kozlov puede referirse a las siguientes personas: 
 Vasili Ivanavich Kozlov (1903-1967), político soviético.
 Vasili Vasílievich Kozlov (1887-1940), escultor soviético.